

Cinema 
 I pionieri del West (Cimarron) – film del 1931 di Wesley Ruggles
 Cimarron – film del 1960 di Anthony Mann

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Cimarron – comunità non incorporata della Contea di Kings, California
 Cimarron – capoluogo della Contea di Gray, Kansas
 Cimarron – villaggio della Contea di Colfax, Nuovo Messico
 Cimarron – fiume

Letteratura 
 Cimarron – romanzo di Edna Ferber del 1929

Musica 
 Cimarron – album di Emmylou Harris del 1981